Die Europäische Reiseversicherung steht für:
 den ehemaligen Namen der Ergo Reiseversicherung eine deutsche Tochtergesellschaft der Ergo Versicherungsgruppe
 Europäische Reiseversicherung (Schweiz) eine Schweizer Tochtergesellschaft der Nationale Suisse